Violation bezeichnet:
 Violation (Album), Album der amerikanischen Rockband Starz
 Violation (Film), Film aus dem Jahr 2020